Thywissen ist ein patronymisch gebildeter Familienname mit der Bedeutung Sohn des Matthias.

Es ist der Familienname von
 Caspar Thywissen (Geistlicher), Geistlicher, Krefeld 
 Caspar Thywissen (1801–1879), deutscher Unternehmer
 Heinrich Thywissen, deutscher Bürgermeister von Neuss  
 Hermann Wilhelm Thywissen (1917–2008), deutscher Oberbürgermeister von Neuss
 Hermann Fidelis Thywissen, deutscher Autor
 Katharina Thywissen, US-amerikanische Autorin
 Wilhelm Thywissen, Unternehmer, Kommunalpolitiker, Ehrenbürger in Neuss

Es ist Teil der Firma folgender Unternehmen:
 Ölmühle Caspar Thywissen, ein Neusser Unternehmen